
Termin -{GCT}- ima više značenja.

 Genetički kod za alanin
 GCT 155mm, francusko samohodno artiljerijsko vozilo